Фондовая биржа Буэнос-Айреса () — центральная аргентинская торговая площадка, на долю которой приходится до 95 % всех биржевых операций в стране. Основана в 1854 году на базе Торгового банка, является старейшей биржей Латинской Америки. Осуществляет торги акциями, облигациями, опционами и фьючерсами. Представляет собой самоуправляемую некоммерческую организацию.

 Объем торгов: $6 853 млрд (2005 г).
 Листинг: 104 компании (2005 год).
 Капитализация: $47,59 млрд (2005 г).

Фондовые индексы 
Основные индексы:
 Merval — составлен на основе акций 19 самых торгуемых на бирже компаний
 IAB (Bolsa general index) отражает состояние акций крупнейших аргентинских и зарубежных компаний на бирже, число которых пересматривается каждый квартал.

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на бирже Буэнос-Айреса
 Список фондовых бирж

Ссылки 
 Официальный сайт биржи

Буэнос
Буэнос
Экономика Аргентины
Сан-Николас (Буэнос-Айрес)